Die Ginny of Kansas City 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Kansas City, Kansas. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 19. bis 25. September 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Kansas City (Kansas)